Edhof ist der Ortsname von

 Edhof (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Edhof (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Edhof (Marktl), Ortsteil des Marktes Marktl, Landkreis Altötting, Bayern
 Edhof (Regen), Ortsteil der Stadt Regen, Landkreis Regen, Bayern
 Edhof (Schaufling), Ortsteil der Gemeinde Schaufling, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Edhof (Windorf), Ortsteil des Marktes Windorf, Landkreis Passau, Bayern
 Edhof (Witzmannsberg), Ortsteil der Gemeinde Witzmannsberg, Landkreis Passau, Bayern

Siehe auch:
 Edthof